Blue () – australijski serial animowany stworzony przez Ludo Studio. Miał premierę w Australii na ABC Kids 1 października 2018 roku.

Serial w Polsce miał premierę na kanale Disney Junior 28 października 2019 roku. Jest dystrybuowany przez BBC i The Walt Disney Company.

Fabuła 
Serial opowiada o Blue, sześcioletniej suczce rasy Blue heeler, oraz jej rodzinie: ojcu Bandita, matce Chilli i młodszej siostrze Bingo.

Spis odcinków

Odbiór 
Serial został pozytywnie odebrany przez krytyków, m.in. za morały (kierowane zarówno do dzieci, jak i do rodziców). Serwis New York Times uznał, że kreskówka jest mądra, urocza i „bardzo prawdziwa”.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serialu
 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Australijskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Filmy o psach